Кубок Хорватії з футболу 2018–2019 — 28-й розіграш кубкового футбольного турніру в Хорватії. Титул вп'яте здобула Рієка.

Календар

Попередній раунд 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|28 серпня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 серпня 2018

|}

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2018

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2018

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 грудня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 грудня 2018

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|23 квітня 2019

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 квітня 2019

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Хорватії на soccerway 

2018–2019
Хорватія
Хорватія
2018 у хорватському спорті
2019 у хорватському спорті